State Line puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
State Line (California)
Stateline
State Line (Idaho)
State Line (Kansas)
State Line (Misisipi)
State Line (Nevada)
State Line (Indiana)
State Line (Pensilvania)